FA Premier liga 2007./08. bila je 16. sezona engleskog nogometnog prvenstva od svojeg osnutka. Prve utakmice sezone odigrane su 11. kolovoza 2007., a sezona je završila 11. svibnja 2008. Manchester United ušao je u sezonu 2007./08. kao branitelj naslova, nakon što su u prethodnoj sezoni osvojili svoj deveti naslov pobjednika Premiershipa i ukupno šesnaesti naslov ligaškog prvaka. Ova je sezona i treća uzastopna u kojoj je "Velika četvorka" nastavila svoju dominaciju i zauzela pozicije za Ligu prvaka. 

29. rujna 2007., Portsmouth je svladao Reading 7–4 u najefikasnijoj utakmici u povijesti Premier lige. 15. prosinca 2007., Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers) i Marcus Bent (Wigan Athletic) postigli su po hat-trick u Wiganovoj domaćoj pobjedi 5–3. Bila je to prva prilika u povijesti Premier lige u kojoj su igrači suprotnih momčadi postigli po tri pogotka u istoj utakmici.

Ova je sezona značajna zbog povratka engleske lige na vrh službene UEFA-ine liste koeficijenata, ispred španolske La Lige u razdoblju od 1. svibnja 2008. do 30. travnja 2009. Takva je situacija uslijedila nakon uspjeha engleskih klubova u UEFA-inoj Ligi prvaka, jer su i prvak Manchester United i viceprvak Chelsea došli do finala elitnog natjecanja. Engleska je liga tako zasjela na vrh prvi put od Heyselske tragedije 1985.

Tablica

 - Preko FA kupa 2007./08.
 - Preko UEFA-inog fair-play renkinga.
 - Preko Liga kupa.

Rezultati

A Domaćini su u redcima, a gosti u stupcima.

Najbolji strijelci

Mjesečne nagrade

Godišnje nagrade

Menadžer godine Udruženja ligaških menadžera
Nagradu LMA-a za menadžera godine osvojio je Alex Ferguson koji je predvodio Manchester United do druge uzastopne ligaške pobjede. Nagradu mu je uručio Fabio Capello 13. svibnja 2008.

PFA Igrač godine u izboru igrača
PFA-ovu nagradu za igrača godine u izboru igrača za 2008. osvojio je Cristiano Ronaldo po drugi put za redom.

Igrači godine u izboru igrača bili su (abecednim redom):
Emmanuel Adebayor (Arsenal)
Cesc Fàbregas (Arsenal)
Steven Gerrard (Liverpool)
David James (Portsmouth)
Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Fernando Torres (Liverpool)

PFA mladi igrač godine
PFA-ovu nagradu za najboljeg mladog igrača osvojio je Cesc Fàbregas iz Arsenala.

Najbolji mladi igrači:
Gabriel Agbonlahor (Aston Villa)
Cesc Fàbregas (Arsenal)
Micah Richards (Man City)
Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Fernando Torres (Liverpool)
Ashley Young (Aston Villa)

PFA momčad godine

Vratar: David Jame (Portsmouth)
Obrana: Bacary Sagna, Gaël Clichy (obojica Arsenal), Rio Ferdinand, Nemanja Vidić (obojica Manchester United)
Vezni red: Steven Gerrard (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Cesc Fàbregas (Arsenal), Ashley Young (Aston Villa)

Napad: Emmanuel Adebayor (Arsenal), Fernando Torres (Liverpool)

PFA igrač godine u izboru navijača
Prošlogodišnji pobjednik, Cristiano Ronaldo, proglašen je PFA-ovim igračem godine u izboru navijača za 2008. Liverpoolov napadač Fernando Torres zauzeo je drugu poziciju, dok je Arsenalov veznjak Cesc Fàbregas bio treći.

PFA nagrada za zasluge
BBC-jev komentator i bivši bek Engleske i Blackpoola Jimmy Armfield primio je PFA nagradu za zasluge za svoj nogometni doprinos.

FWA nogometaš godine
Nagrada Football Writers' Associationa za 2008. osvojio je Cristiano Ronaldo drugu sezonu uzastopno. Krilni napadač Manchester Uniteda slavio je ispred napadača Liverpoola Fernanda Torresa i Portsmouthova vratara Davida Jamesa.

Barclays igrač sezone
Cristiano Ronaldo, 23, osvojio je Barclaysovu nagradu za igrača godine drugu sezonu.

Barclays menadžer sezone
Alex Ferguson, 66, po osmi je put pokupio Barclaysovu nagradu za menadžera sezone.

Barclaysova Zlatna kopačka
Cristiano Ronaldo proglašen je dobitnikom Zlatne kopačke. Napadač Manchester Uniteda s 31 je golom u 34 ligaška nastupa zacementirao prvu poziciju ispred Arsenalova Emmanuela Adebayora i Fernanda Torresa iz Liverpoola. Bila je ovo prva sezona Premier lige u kojoj je najbolji strijelac postigao više od 30 golova još od kad je dvanaest godina prije Alan Shearer s 31 golom odveo Blackburn Roverse do naslova prvaka.

Barclaysova Zlatna rukavica
Liverpoolov vratar Pepe Reina osvojio je Zlatnu rukavicu po treći put uzastopno. Reina je sačuvao svoju mrežu čistom u 18 od 38 nastupa, više od bilo kojeg drugog golmana u ligaškoj sezoni.

Barclays Premier League Merit Award
Portugalac Cristiano Ronaldo dobitnik je nagrade zbog dostizanja brojke od 30 golova u sezoni.

Stadioni

Menadžerske promjene

Rekordi 
 Derby County završio je sezonu najgorim učinkom od osnutka lige 1992./93., ali i od uvođenja pravila tri boda za pobjedu. Među rekordima koje je Derby postavio bili su:
 Konačni učinak od jedne pobjede, osam remija i 29 poraza, odnosno ukupno 11 bodova. Jedinu pobjedu ostvarili su na domaćem terenu protiv Newcastle Uniteda 1-0 17. rujna.
 Derbyjevih 20 golova kao momčadi (s tim da su Ronaldo, Adebayor i Torres sami postigli više golova pojedinačno) bilo je manje od ukupnog zbroja golova koje je Sunderland postigao u sezoni 2002./03., 21. Tako se po treći put dogodilo da je jedan igrač nadmašio cijelu momčad po broju golova u jednoj sezoni. Momčad nije uspjela postići pogodak u 21 od svojih 38 utakmica.
 Njihova gol razlika od -69 golova (20 postignutih, 89 primljenih) bila je gora od one Ipswich Towna u sezoni 1994./95. od -57 (36 postignutih, 97 primljenih). 89 golova koje su primili bio je najgori obrambeni učinak jedne momčadi još otkad je Ipswich Town primio 97 golova u 1994./95. Bio je to i najgori učinak otkad Premier liga broji 20 momčadi, odnosno od sezone 1995./96.
 S 29 poraza koje su pretrpjeli izjednačili su se s učinkom Sunderlanda u sezoni 2005./06., odnosno najgorim učinkom jedne momčadi u jednoj sezoni Premier lige.
 Chelseajevih 85 bodova postalo je novi rekord za najviše skupljenih bodova momčadi koja nije osvojila naslov u 38 utakmica. Arsenalova 83 boda bila su novi rekord za trećeplasiranu momčad. 
 Gol-razlika Manchester Uniteda od +58 najveća je ikad postignuta u sezoni Premier lige, čime je nadmašen rekord koji je postavio Chelsea u sezoni 2004./05.
 Cristiano Ronaldo srušio je vlastiti rekord kao veznjak s najviše postignutih golova, 31. Prijašnji je rekord iznosio 17 golova, a Ronaldo ga je ostvario u prethodnoj sezoni. Osim toga, njegov konačni učinak izjednačio je najveći broj golova postignut u Premier ligi u 38 utakmica, onaj Alana Shearera koji je postigao isto toliko igrajući za Blackburn tijekom sezone 1995./96.
 Marcus Bent i Roque Santa Cruz postigli su po tri pogotka za svoje momčadi u pobjedi Wigana 5–3 protiv Blackburna 15. prosinca 2007. Bio je to prvi slučaj u povijesti Premier lige da su dva igrača na suprotnim stranama postigli hat-trick u istoj utakmici.
 Emmanuel Adebayor postigao je dva hat tricka na domaćem i gostujućem terenu protiv Derbyja. Tako je postao prvi igrač u povijesti Premier lige koji je postigao hat-trick protiv iste momčadi dvaput u ligi.
 Fernando Torres postigao je 24 pogotka za Liverpool, što je bio novi rekord za stranog igrača u debitantskoj sezoni.

Izvori 

Sezone FA Premier lige